Сан Косме има више значења:

 Сан Косме, Авикола (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Косме, Ранчо Арељано (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Косме (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Косме (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Косме, Гранха (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Косме (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Косме (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Косме (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Косме (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Косме (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Косме, Санта Сесилија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Косме (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику